Anil Chatterjee (1929-1996), acteur indien bengali ;
 Anuvab Chatterjee, musicien du Bengale spécialisé dans les tablas ;
 Atul Chandra Chatterjee (1874-1955), diplomate indien ;
 Basu Chatterjee (1930-2020), un réalisateur, assistant-réalisateur, scénariste et producteur indien ;
 Pradip Chatterjee, un musicien indien du groupe bengali  ;
Rajeshwari Chatterjee (1922-2010), une physicienne indienne ;
 Sankar Chatterjee (1943-), un paléontologue américain ;
 Soumitra Chatterjee (1935-2020), un acteur indien ;
 Upamanyu Chatterjee (1959-), un écrivain indien.